Мирзоев Карахан Агахан оглы (р. 28 января 1951) — российский . С 2000 года работает в должности профессора на кафедре математического анализа механико-математического факультета
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. 

С 2002 года является руководителем аспирантуры по специальности 01.01.01. — математический анализ в Поморском государственном университете им. М. В. Ломоносова (г. Архангельск). С 2008 года работает в должности профессора на кафедре математического анализа факультета прикладной математики в Бакинском филиале Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Родился 28 января 1951 г. в селе Тюкля Масаллинского района Азербайджанской ССР.

В 1974 г. окончил механико-математический факультет Азербайджанского государственного университета им. С. М. Кирова, а в 1979 г. — аспирантуру по кафедре теории функций и функционального анализа механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1981 защитил кандидатскую диссертацию, а в 1995 г. — диссертацию доктора физико-математических наук на механико-математическом факультете МГУ по специальности 01.01.01. — математический анализ.

Мирзоев К. А. является известным специалистом в области спектральной теории операторов и её различных приложений. Его научная работа представлена 34 печатными работами в журналах РАН. Он участвовал и участвует во многих международных конференциях и симпозиумах в качестве приглашенного докладчика.
Под его руководством аспирантами Поморского государственного университета (г. Архангельск) подготовлено к защите 3 кандидатские диссертации.

Ссылки 

Личный сайт: https://www.kamirzoev.com/

Википедия:Биографии современников